No Balance Palace — п'ятий студійний альбом датської групи Kashmir, який був випущений 10 жовтня 2005 року.

Композиції 
 Kalifornia – 5:27
 Jewel Drop – 4:20
 The Cynic – 4:22
 Ophelia – 3:56
 Diana Ross – 0:31
 The Curse of Being a Girl – 3:39
 She's Made of Chalk – 5:05
 Ether – 5:21
 Snowman – 3:14
 Black Building – 1:58
 No Balance Palace – 8:03

Джерела 
 No Balance Palace  allmusic
 No Balance Palace  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir
Музичні альбоми 2005